Вале́нсія (кат. або вал. València, вимовляється літературною каталанською , у нормативній вимові Автономної області Валенсія , , вимова ) — адміністративний центр автономної спільноти Валенсія та однойменної провінції Іспанії. Третє за кількістю жителів місто Іспанії після Мадриду і Барселони.

Площа муніципалітету — 134,6 км2. Відстань від Валенсії до Барселони та до Мадриду становить близько 350 км. Населення міста становить близько 814,2 тис. осіб, що становить 18 % усього населення автономної спільноти Валенсія.

Походження та вимова назви міста у каталанських діалектах 

Сучасна назва міста походить від його латинської назви Valĕntĭa, що у перекладі з латини означає «сила». Місто названо на честь римського імператора Флавія Юлія Валента, за наказом якого місто було збудоване його наступником, римським імператором Феодосієм І Великим. За часів арабського панування місто називалося Балансійя ().

Назва міста вимовляється по різному у різних діалектах каталанської мови: літературною каталанською , у нормативній вимові Автономної області Валенсія , у діалекті апічат, на базі якого було унормовано валенсійський варіант каталанської мови , у кастальоському та алаканському діалектах , у північно-західних діалектах  або , у мальоркському діалекті , у маноркському діалекті .

Населення 

Населення Валенсії станом на 2009 р. становило 814 208 жителів, проте з навколишніми поселеннями населення агломерації становить 1 832 274 осіб.

Валенсія є відносно «молодим» містом: 20 % населення складають вікові групи від 15 до 29 років та 32 % — від 30 до 49 років. Основна маса населення (75 %) зайнята у сфері обслуговування, 14 % — у сфері промисловості: в деревообробній, меблевій, взуттєвій та текстильній галузях.

Історія 

Заснована римлянами в 137 до н. е. Валенсія, завдяки сприятливим кліматичним умовам, перетворилася в одне з найрозвинутіших сільськогосподарських міст Європи давніх часів. Нині сільське господарство також є однією з найважливіших галузей економіки міста. Валенсія — лідер серед світових експортерів цитрусових (переважно до США).

Вестготи та маври (VI—XIII ст.), які захопили регіон після римлян, вдосконалили систему зрошувальних каналів, вирощували апельсинові, гранатові та лимонні дерева, рис. Саме в цей період була закладена основа текстильної промисловості та виробництва кераміки, якими славиться регіон. Історично, з часів Римської імперії, а пізніше у період панування мусульман на Іберійському півострові, місто було центром торгівлі.

У 1238 р. Валенсія була визволена від арабського панування, увійшовши до Арагонського королівства (XIII—XVIII ст.). У XVI ст. місто набуло надзвичайного розквіту та закріпило за собою титул «фінансової столиці Середземномор'я».

У період громадянської війни 1936—1939 рр. Валенсія стала місцем перебування республіканського уряду та, фактично, тимчасовою столицею Іспанії. В останні десятиліття Валенсія перетворилася в один із найпопулярніших туристичних центрів Іспанії.

В адміністративному центрі Валенсійської автономної області розташовані: парламент автономії «Корс валенсіанс» (або «Валенсійські кортеси»), автономний уряд «Жанаралітат Валенсії» (або «Женералітат Валенсьяна»), представництво уряду Іспанії, представництва іспанських міністерств та відомств.

З 2015 р. мерію Валенсії очолює Жуан Рібо (Joan Ribó i Canut).

Географія 
Місто Валенсія розташований на середземноморському узбережжі Піренейського півострова, у великій заплаві річок Хукар і Турія, на березі Валенсійської затоки. Стародавнє місто перебувало приблизно за чотири кілометри від моря, на річковому острові Турія. Найближчі до міста гори — Кабесоль-де-Ель-Пуїг і Сьєрра-Кальдерона, передгір'я Іберійської системи (приблизно за 12 і 25 км на північ від міста відповідно). Центр міста лежить на висоті 11 метрів над рівнем моря.

Клімат 
Валенсія має м'який і злегка дощовий клімат взимку та жаркий і сухий влітку. За класифікацією кліматів Кеппена клімат міста перехідний між середземноморським (Csa) і семіаридним (BSh). Середньорічна температура становить 18,3 °C.

Січень є найхолоднішим місяцем, з середньою максимальною температурою 16—17 °C і мінімальною температурою 7—8 °C. Снігопади і морози рідкісні в межах міста, але іноді трапляються. Найтепліший місяць — серпень з середньою максимальною температурою 30-31° C і мінімальною температурою 21—23 °C і помірно високою відносною вологістю.

Річна кількість опадів становить від 450 до 500 мм, у літні місяці (з червня по серпень) опади мінімальні, особливо в липні (в середньому близько 8 мм), восени опади досягають максимуму, особливо у вересні й жовтні (у жовтні середнє значення трохи нижче 80 мм). Середньорічна вологість є відносно високою через вплив моря, вона становить близько 65 % і мало змінюється протягом року.

Див. додаткову інформацію

Пам'ятки 
 Валенсійський собор (XII — XIII ст.), побудований на місці стародавньої мусульманської мечеті, у ньому зберігається визнана Папою Римським чаша Святого Грааля.
 Лонха-де-ла-Седа (Шовкова біржа «Лонха», XV ст.).
 Міський ринок — один з найбільших та найдавніших у Європі.

Музеї 

 Місто мистецтв та наук — музейний комплекс, названий на честь Принца Філіпа (король Іспанії з 2014 року), оригінальний витвір сучасної архітектури (архітектор Сантьяго Калатрава).
 Музей мистецтв та наук принца Філіпа.
 Палац мистецтв імені королеви Софії (оперний театр та сцена для інших театральних постановок).
 Океанографічний парк (найбільший в Європі океанаріум).
 Півсфера (Кінотеатр IMAX, планетарій, театр лазерних постановок).
 Галерея скульптур і сад місцевих рослин.
 Музей витончених мистецтв.
 Національний музей кераміки та декоративного мистецтва імені Гонсалеса Марті.
 Інститут сучасного мистецтва.
 Музей історії Валенсії.
 Музей доісторичної епохи.
 Етнологічний музей.
 Торрес-де-Серранос.

Освіта 

У місті є два державні університети, а також кілька приватних. Слід зазначити, що державні університети Валенсії є одними з кращих в Іспанії, що підтверджується їх рейтингами. Університет Валенсії (UV), заснований 1499 року під назвою Estudi General, є державним університетом, орієнтованим на викладання і дослідження практично у всіх областях знань. Має три основних кампуси, де навчається близько 60000 студентів. Входить до четвірки найкращих іспанських університетів.

Іншим державним університетом у Валенсії є Політехнічний університет Валенсії (UPV), який був заснований 1968 року. У цьому університет навчається більше 28 тисяч студентів, особлива увага приділяється науці і техніці. 2010 року університет посів шосте місце в рейтингу іспанських університетів.

Католицький університет Валенсії (UCV) є приватним університетом. Цей університет, названий на честь святого Вінсента Мученика, був заснований кардиналом Агустіном Гарсія-Гаско 8 грудня 2003 року. Тут навчається більше 20 тисяч студентів.

Спорт 

Найбільш популярним видом спорту в місті є футбол. Футбольний клуб «Валенсія» — один з найуспішніших клубів Європи і Ла-Ліги, який ставав чемпіоном Іспанії шість разів. 2004 року клуб не тільки став чемпіоном країни, а й виграв Кубок УЄФА. Клуб належить Петеру Ліму, сінгапурському бізнесменові, який купив клуб 2014 року. Стадіон команди — «Месталья», який може прийняти до 49000 уболівальників.

У місті базується футбольний клуб «Леванте», який також грає в Ла-Лізі. Домашня арена клубу — стадіон «Естадіо Сьютат де Валенсія» (26 354 глядачів).

Релігія 
 Центр Валенсійської архідіоцезії Католицької церкви.

Особи, пов'язані з містом 
 Лоренсо Чафріон (1696, Валенсія — 1749), художник
 Антоніо Хосе Каванільєс (1745—1804), ботанік
 Антоніо Муньйос Дегран (1840—1924), художник
 Сантьяго Калатрава, архітектор
 Хоакін Соролья і Бастіда (1863—1923), художник
 Вісенте Бласко Ібаньєс (1867—1928) — іспанський письменник і політичний діяч.

Корисна інформація 

Офіційними мовами, що використовуються у державних установах, є валенсійська (тобто каталанська) та іспанська.

Міжнародний аеропорт Валенсія (VLC), також відомий як аеропорт Манізес розташований за 8 км на захід у передмісті Манізес. Має повітряні сполучення з 15 європейськими країнами та обслуговує майже 5 мільйонів пасажирів на рік. Приймає також регулярні рейси лоукост-авіакомпаній Ryanair, Wizz Air (у тому числі з аеропорту «Київ» (Жуляни) та Львівського міжнародного аеропорту). Аеропорт з'єднаний з центром міста Валенсія гілкою метро.

Муніципальний транспорт: метро, автобус. Вартість проїзду в автобусі — 1.30 євро, у метро — 2,90 євро.

Режим роботи офіційних та банківських установ міста: з 8 до 14.30 год. Режим роботи закладів торговельної мережі: з 10 до 20 год., перерва з 14 до 17 год.

Українці у Валенсії 

За інформацією Інституту статистики Іспанії, офіційно зареєстровано у Валенсії та її передмістях 3,5 тис. українських громадян. Водночас, за оціночними даними ГКУ, у м. Валенсія та околицях проживає близько 7,5 тис. українців.

Примітки

Див. також 
 5941 Валенсія — астероїд, названий на честь міста.

Посилання 
 Етимологія назви, літературна та діалектна вимова  
 Інформація про Валенсію на сайті генерального консульства України в Іспанії 

Міста Іспанії
Валенсія